Морилка:

 Морилка — спеціальний пристрій для умертлювання комах.
 Морилка  — барвник для деревини.